Meyer har flere betydninger:
 Meyer (efternavn) – et efternavn af tysk oprindelse
 Meyer (terningspil) – et terningspil
 Meyer (virksomhed) – virksomheden registreret i Lichtenstein
 Arnold Hannibal Meyer – en person i tv-serien Huset på Christianshavn